

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Stadniki – wieś w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Dobczyce 
 Stadniki – wieś w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Grodzisk
 Stadniki – część wsi Wilkowo w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Kętrzyn

Miejscowość na Ukrainie 
 Stadniki – wieś w rejonie jaworowskim obwodu lwowskiego
 Stadniki – wieś w rejonie ostrogskim obwodu rówieńskiego